

Persone 
Bernard Gutteridge – poeta inglese
Christopher Gutteridge – sviluppatore software britannico e innovatore nei sistemi aperti 
Don Gutteridge – giocatore di baseball statunitense
Don Gutteridge – scrittore canadese
Lucy Gutteridge – attrice britannica
Melanie Gutteridge – attrice britannica
Michael Gutteridge – imprenditore di tessuti scozzese
Peter Gutteridge – musicista neozelandese
Reg Gutteridge – giornalista di pugilato

Altro
 Gutteridge, marchio italiano di abbigliamento